Esistono più comuni francesi con questo nome

Châtenoy – Loiret
Châtenoy – Senna e Marna